Canals bezeichnet:

 Canals (Córdoba), Ort in Argentinien
 Canals (Tarn-et-Garonne), Gemeinde in Frankreich
 Canals (Valencia), Ort in Spanien

Canals ist der Familienname folgender Personen:

 Àngel Rodamilans i Canals (1874–1936), katalanischer Organist, Komponist, Chorleiter, Musikpädagoge, Priester und Benediktinermönch
 Antoni Canals (1352–1419), katalanischer Dominikaner, Redner und Schriftsteller
 Joaquim Canals i Matavacas (1859–1938), katalanischer Pianist und Musikpädagoge

 Oriol Canals Vaquer (* 1978), katalanischer Marketingexperte und Krimiautor